

Patronyme 
 Rachid Benaïssa, né en 1942, sociologue et islamologue algérien
 Rachid Benaïssa, né en 1949, homme politique algérien